Карамзін Микола Михайлович (1 (12) грудня 1766, Михайловка, Симбірська губернія, Російська імперія (нині Бузулукський район, Оренбурзька область, РФ) — 22 травня (3 червня) 1826), Санкт-Петербург, Російська імперія) — російський історик, письменник.
 3719 Карамзін — астероїд.
 Карамзіни — дворянський рід в Росії.
 Карамзіна Софія Миколаївна (1802, Бортне, Орловська губернія — 1856, Санк-Петербург) — фрейліна двору.